prąd elektryczny, natężenie prądu

 ruch cieczy, 
 zwłaszcza wody, 
 nurt (prąd rzeczny)
 prądy morskie: 
 głębinowy, 
 powierzchniowy, 
 zawiesinowy, 
 wiatrowy
 prądy strumieniowe
 ruch, strumień powietrza lub gazu: prądy termiczne, prąd konwekcyjny, strumieniowy, zstępujący, wstępujący, orograficzny,
 w fizjologii: prąd czynnościowy – bioprąd
 faradyczny, neofaradyczny, samouwolnienia, diadynamiczny, interferencyjny Nemeca – skutki fizjologiczne przepływu prądu
 tendencja, dążność w literaturze, sztuce, nauce np. prąd filozoficzny, prądy kulturalne, ideowe 
 klasycyzm, romantyzm, modernizm, pozytywizm
 „Prąd” – czasopismo stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej

Zobacz też 
 miejscowości o nazwie Prądy